Massaker steht für:
 Massaker, umgangssprachlicher Ausdruck für Massenmord unter besonders grausamen Umständen, ein Gemetzel oder Blutbad
 Massaker (1957) (Dragoon Wells Massacre), einen US-amerikanischen Western von Harold Schuster

Siehe auch: